Легкий — українське прізвище.

Відомі носії 
 Легкий Василь Юрійович (*1981) — український художник-графік, скульптор, майстер різьби по дереву, майстер з літографії.
 Легкий Володимир Степанович — український радянський діяч, голова Лубенського, Чернігівського, Сумського окружних виконавчих комітетів, керуючий справами Ради народних комісарів Української СРР.
 Легкий Зіновій Миколайович (*1940) — педагог, український письменник.
 Легкий Іван Дмитрович (1943—1997) — хоровий диригент, композитор, педагог.
 Легкий Онуфрій (*1970) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату) або Російська православна церква в Україні, митрополит Харківський і Богодухівський.

Українські прізвища